Aplexa elongata är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1821.  Aplexa elongata ingår i släktet Aplexa och familjen blåssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåssnäckor
elongata